Santo Estêvão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Estêvão (ort), Bahia, 
 Santo Estêvão (kommun), Bahia,

Portugal 

 Santo Estêvão (freguesia i Portugal, Évora), Estremoz, 
 Santo Estêvão (freguesia i Portugal, Faro), Tavira, 
 Santo Estêvão (freguesia i Portugal, Guarda), Sabugal, 
 Santo Estêvão (freguesia i Portugal, Lissabon), Lisbon, 
 Santo Estêvão (freguesia i Portugal, Santarém), Benavente, 
 Santo Estêvão (freguesia i Portugal, Vila Real), Chaves, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar